Суперкубок Таджикистану з футболу 2021  — 12-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 квітня 2021 року між чемпіоном Таджикистану клубом Істіклол та володарем кубка Таджикистану клубом Равшан.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на сайті Федерації футболу Таджикистану
 Матч на transfermarkt

2021
Таджикистан
Квітень 2021
2021 у таджицькому спорті